C10H13NO3 – formula molecolare dell'AMPT
C10H13NO3 – formula molecolare del MDOH
C10H13NO3 – formula molecolare della metirosina

Formule molecolari